Хенривил има више значења:
 Хенривил (Индијана)
 Хенривил (Јута)